Битва за Сански-Мост:

 Битва за Сански-Мост — операция войск Народно-освободительной армии Югославии по захвату города Сански-Мост в 1942 году.
 Битва за Сански-Мост — штурм города Сански-Мост краинскими дивизиями югославских партизан в 1943 году.